BNW peut faire référence à :
  ;
 , une ancienne émission canadienne de radio.

Code IATA des aéroports